São Bernardino, pode ser:

 São Bernardino de Siena, santo católico
 São Bernardino, município de Santa Catarina
 São Bernardino (Atouguia da Baleia), aldeia portuguesa do Peniche
 Oratório de São Bernardino
 Passo do São Bernardino
 Convento de São Bernardino de Sena

Ver também

 Bernardino
 San Bernardino

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos